«Copy of A» () — сингл американской индастриал-рок-группы Nine Inch Nails, выпущенный в поддержку восьмого студийного альбома Hesitation Marks. С 13 августа 2013 года ограниченное время сингл был доступен для бесплатного скачивания с сайта Amazon.com американским и британским интернет-пользователям. Также «Copy of A» был в свободном доступе для сделавших предзаказ альбома Hesitation Marks на Amazon.com. Впервые песня прозвучала на одном из концертов гастрольного тура Twenty Thirteen Tour, почти за две недели до своего студийного релиза.

О композиции 
Песня «Copy of A» имеет весьма необычное звучание для Nine Inch Nails. При записи композиции использовался аналоговый синтезатор Swarmatron, который Трент Резнор и Аттикус Росс ранее использовали при работе над саундтреком к фильму «Социальная сеть».

Песня исполнена в миноре.

Отзывы критиков 
Музыкальные критики тепло встретили песню. Марк Хоган из Spin положительно оценил «Copy of A», назвав её «яркой» и «волнующей». Обозреватель музыкального сайта Gigwise Эндрю Тренделл описал звучание композиции как «эпическое» и «тёмное». Также Тренделл высоко оценил поднимающуюся в песне тему, назвав «Copy of A» «борьбой за индивидуальность». Обозреватель австралийской интернет-радиостанции Triple M Network заявил, что «Трент Резнор делает что-то новое, оставаясь верным своим корням». Аналогичное мнение высказал Форрест Уикман из Slate. Уикманн посчитал, что песня это «обновлённое звучание старых NIN». Он также высоко оценил звучание драм-машины и синтезатора Swarmatron. Журналист Fact описал композицию как «леденящее техно» , в то время как Кэти Хэтси из Hitfix положительно отозвалась о мягком вокале Трента Резнора в песне.

Список композиций 
 «Copy of A» (Трент Резнор) — 5:23

Участники записи 
 Трент Резнор — вокал, клавишные, синтезатор Swarmatron, перкуссия, гитара, продюсирование
 Линдси Бакинхэм — гитара
 Пино Палладино — бас-гитара
 Илан Рубин — том-том
 Аттикус Росс — продюсирование
 Алан Молдер — продюсирование

Позиции в чартах

Дополнительные факты 
 «Copy of A» вошла в саундтрек к компьютерной игре FIFA 14.

Примечания

Ссылки 
 
 «Copy of A» на Amazon 

Песни 2013 года
Песни Nine Inch Nails
Синглы Columbia Records
Синглы The Null Corporation
Песни, спродюсированные Трентом Резнором
Песни, спродюсированные Аланом Молдером
Песни, спродюсированные Аттикусом Россом
Песни, написанные Трентом Резнором
Песни электронной музыки